Hopman Cup 2013, oficiálně se jménem sponzora Hyundai Hopman Cup 2013, byl 25. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastnilo se jej osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala poprvé v perthské aréně na krytém dvorci se zatahovací střechou, na němž je položen tvrdý povrch.

Turnaj se hrál v termínu od 29. prosince 2012 do 5. ledna 2013, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž nazývá Oficiální mistrovství ITF smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF).

Obhájcem titulu z roku 2012 bylo družstvo České republiky, které vyhrálo 24. ročník ve složení Petra Kvitová a Tomáš Berdych, když ve finále zdolalo Francii 2:0. Turnaje se však český tým nezúčastnil.

Vítězem se stal počtvrté tým Španělska tentokrát ve složení Fernando Verdasco a Anabel Medinaová Garriguesová. Španělé ve finále zdolali Srby 2–1.

Účastníci

Nasazené týmy 
O nasazení týmů rozhodli ředitel turnaje Steve Ayles, Paul Kilderry, Kim Hames a Terry Waldron.

  – Ana Ivanovićová / Novak Djoković (finále)
  – Venus Williamsová / John Isner (základní skupina)
  – Francesca Schiavoneová / Andreas Seppi (základní skupina)
  – Anabel Medinaová Garriguesová / Fernando Verdasco (vítěz)

 Nenasazené týmy 
  – Andrea Petkovicová a Tatjana Maleková / Tommy Haas (základní skupina)
  – Chanelle Scheepersová / Kevin Anderson (základní skupina)
  – Mathilde Johanssonová / Jo-Wilfried Tsonga (základní skupina)
  – Ashleigh Bartyová / Bernard Tomic ''(základní skupina)

Skupina A

Pořadí

Německo vs. Austrálie 

Do tabulky se započítával výsledek ženské dvouhry 6–0, 6–0 pro Bartyovou a výsledek čtyřhry 6–0, 6–0 pro australskou dvojici.

Srbsko vs. Itálie

Itálie vs. Německo

Srbsko vs. Austrálie

Itálie vs. Austrálie

Srbsko vs. Německo 

Do tabulky se započítával výsledek čtyřhry 6–0, 6–0 pro srbskou dvojici kvůli odstoupení Haase.

Skupina B

Pořadí

Španělsko vs. Jihoafrická republika

Spojené státy americké vs. Jihoafrická republika

Španělsko vs. Francie

Spojené státy americké vs. Francie

Spojené státy americké vs. Španělsko 

Do výsledku se započítával výsledek zápasu 3:0 pro Španělsko a výsledky všech zápasů 6–0, 6–0 ve prospěch Španělů kvůli nenastoupení Isnera.

Jihoafrická republika vs. Francie 

Do tabulky se započítával výsledek čtyřhry 6–0, 6–0 pro jihoafrickou dvojici.

Finále 
Do finále postoupily celky Srbska a Španělska. Oba celky bez porážky vyhrály své skupiny. Španělům cestu do finále výrazně ulehčilo odstoupení Isnera, díky čemuž utkání s USA vyhráli kontumačně 3:0 (viz výše). Světová jednička Novak Djoković sice v prvním duelu finále zdolal Verdasca ve dvou setech, ovšem to bylo ze strany Srbů všechno. Medinaová Garriguesová porazila Ivanovićovou ve třech setech a Španělé dominovali i ve čtyřhře. Španělsko tak slavilo svůj 4. titul v této soutěži. Novak Djoković se ani při své druhé finálové účasti trofeje nedočkal.

Srbsko vs. Španělsko

Vítěz

Reference 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2013